Rachel Roberts (1927–1980) walesi színésznő
Rachel Roberts (1978–) kanadai modell, később színésznő